Raimbaut ist der Name folgender Personen:

 Raimbaut d’Aurenga (frz. Raimbaud d'Orange, genannt „le Troubadour d’Orange“; * um 1144, 1156/71 bezeugt, † 1173), provenzalische Trobador und Dichter 
 Raimbaut de Vaqueiras (auch: de Vacqueiras und de Vacqueyras; * in Vacqueyras, Vaucluse, Provence; † nach 1202), südfranzösischer Trobador aus Vacqueyras in der Provence